Apataniana är ett släkte av nattsländor. Apataniana ingår i familjen Apataniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Apataniana